Antonio (Michele) Ghislieri – nome al secolo di papa Pio V (1504-1572)
 Giovanni Battista Ghislieri – cardinale del XV secolo
 Bonaparte Ghislieri – nobile bolognese del XIV secolo
 Collegio Ghislieri – storico collegio universitario di Pavia
 Ghislieri – famiglia nobile italiana

Pagine correlate
Ghisleri